Preetz ist der Name folgender Orte:

 Preetz, Stadt im Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 Preetz (bei Stralsund), Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Preetz (Rügen), Ortsteil von Lancken-Granitz, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Preetz, deutscher Name von Porzecze (Darłowo), Dorf in Westpommern, Polen

Preetz ist der Familienname folgender Personen:
 Michael Preetz (* 1967), deutscher Fußballspieler und -funktionär

Siehe auch:
 Du Preez
 Prez (Begriffsklärung)
 Pretz